Dong Cuo kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dong Co, sjö, Tibet, 
 Tung Co, sjö, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar